Пристрій контролю пильності машиніста (ПКПМ) — () забезпечує періодичну перевірку пильності машиніста з завчасною світловою сигналізацією при усіх вогнях на локомотивному світлофорі за 7 секунд до моменту включення ЕПК (електропневматичного клапану); зупинку поїзда при мимовільному руху вперед або назад або після перевищення мінімальної швидкості 5 км/год при нейтральному положенні реверсивної рукоятки; неможливість відправлення під забороняючий сигнал без додаткового підтвердження пильності.

Посилання 

Залізничний транспорт

Деталі локомотива